A szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság az Európai Atlétikai Szövetség (EAA) által szervezett, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi atlétikaverseny. Az első Európa-bajnokságot 1934-ben rendezték. 2010 óta kétévente kerül sor az eseményre, de az olimpiai évekbeli Európa-bajnokságokon nem rendeznek gyalogló versenyeket és maratoni futást.

Helyszínek

Versenyszámok 
A következő versenyszámokat rendezik meg:

Az olimpiai években nem rendeznek sem gyaloglást, sem maratoni futást.

Összesített éremtáblázat (1934–2018)

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Szabadtéri atlétikai világbajnokság

Atlétika
 
Sportversenyek